Matcherna i Grupp I i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2016 spelades från 7 september 2014 till 11 oktober 2015. Totalt deltog fem landslag som tävlar om 2 direktplatser och en playoff-plats till Europamästerskapet i fotboll 2016. Värdlandet Frankrike var med i gruppen, men resultaten räknades inte med i kvalet.

Matcher

Matchdag 1

Matchdag 2

Matchdag 3

Matchdag 4

Matchdag 5

Matchdag 6

Matchdag 7

Matchdag 8

Matchdag 9

Matchdag 10

Referenser

Källor
 Uefa.com - Officiell webbplats för grupp I

I